Gewerke steht für:
 Gewerk, handwerkliche und bautechnische Arbeiten im Bauwesen und im Bergbau
 Gewerke (Bergbau), historisch ein Anteilseigner an einem Bergbauunternehmen und Betrieben verwandter Branchen, etwa Eisenverarbeitung